Анетт Фібіг (* 1961) — німецька плавчиня, виступала за Східну Німеччину.
 Вільгельм Фібіг (1899—1982) — німецький і офіцер, генерал-майор вермахту.
 Гайнц Фібіг (1897—1964) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Готфрід Фібіг (1612—1646) — німецький вчений-правознавець.
 Гюнтер Фібіг (1920—1984) — німецький морський офіцер.
 Еберхард Фібіг (* 1930) — німецький скульптор.
 Єва Фібіг (1900—1984) — німецька актриса.
 Курт Фібіг (1908—1988) — німецький композитор, церковний музикант і професор.
 Леоні Фібіг (* 1990) — німецька бобслеістка.
 Мартін Фібіг (1891—1947) — німецький воєначальник, генерал авіації.
 Тарін Фібіг (1972—2021) — австралійська сопрано, головне сопрано Опери Австралії.
 Томас Мейєр-Фібіг (* 1949) — німецький композитор і концертний органіст.
 Удо Фібіг (* 1935) — німецький теолог і політик.
 Фредерік Фібіг (1885—1953) — художник-експресіоніст.